Bresje je lahko:
 Bresje, Jagodina (Srbija)
 Bresje, Svilajnac (Srbija)